Annie steht für:

 Annie (Vorname), ein Vorname
 Annie Award, ein Filmpreis
 Annie (Musical), ein Musical nach dem Comicstrip Little Orphan Annie
 Annie (1982), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1982, Verfilmung des Musicals
 Annie – Weihnachten einer Waise (1999), US-amerikanischer Fernsehfilm aus dem Jahr 1999, Neuverfilmung des Musicals
 Annie (2014), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2014, Neuverfilmung des Musicals
 Annie (Sängerin) (* 1977), norwegische Sängerin
 Annie (Boot, 1880), ein historischer Sandbagger im Mystic-Seaport-Museum
 Lake Annie, ein Gebirgssee auf der Südinsel von Neuseeland

Siehe auch

 Ani
 Anni